Wysoki Zamek – wzgórze we Lwowie
 Wysoki Zamek – zamek we Lwowie
 Wysoki Zamek – powieść Stanisława Lema

Zobacz też 
 Wysokyj Zamok
 Człowiek z Wysokiego Zamku